n2